Desatero přikázání znamená primárně desatero základních příkazů, které Bůh podle židů a křesťanů dal lidem jako směrnice pro řádný život. Je zde ale i řada dalších odvozených významů, mimo jiné:

 Desatero přikázání (film, 1923) – americký němý film, režie Cecil B. DeMille
 Desatero přikázání (film, 1956) – film o životě Mojžíše, jeden z nejúspěšnějších amerických filmů všech dob
 Desatero přikázání (seriál, 2006) – seriálový remake stejnojmenného filmu z roku 1956